

Persone 
 Michael Hayes – politico irlandese.
 Michael Hayes – regista britannico.
 Michael Hayes – wrestler e musicista statunitense.

Televisione 
 Michael Hayes – serie televisiva statunitense.